Les VI Jeux panaméricains se déroulent du 30 juillet au  à Cali en Colombie.

Tableau des médailles

Notes et références